Domahidy László (1920-1996) magyar operaénekes
Domahidy László (1958) magyar operaénekes